Perstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Perstjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Dricke-Perstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Perstjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Fall-Perstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Ol-Perstjärnen, sjö i Säters kommun, 
Jöns-Perstjärnen (Storsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (5,63 ha)
 Jöns-Perstjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Anders-Perstjärnarna, sjö i Bergs kommun, 
Lill-Perstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Nils-Perstjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Ols-Perstjärnen, sjö i Åre kommun, 
Perstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Perstjärnen, sjö i Östersunds kommun, 
Anders-Perstjärnen, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn